Weinreich ist der Familienname folgender Personen:

 Amandus Weinreich (1860–1943), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Bernd Weinreich (* 1948), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Frank Weinreich (* 1962), deutscher Autor
 Gisela Weinreich (* vor 1950), deutsche Segelfliegerin und Europameisterin

 Jens Weinreich (* 1965), deutscher Sportjournalist
 Karl Weinreich (1886–1959), deutscher Landwirt und Politiker (Wirtschaftliche Vereinigung)
 Karl-Otto Weinreich (* 1949), deutscher Maler 
 Manfred Weinreich (* 1946), deutscher Ruderer
 Max Weinreich (1894–1969), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Michael Weinreich (* 1973), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Otto Weinreich (Pianist) (1882–1947), deutscher Pianist
 Otto Weinreich (1886–1972), deutscher Klassischer Philologe
 Uriel Weinreich (1926–1967), US-amerikanischer Linguist

Siehe auch:
 Weinrich